John Isner era o atual bicampeão, mas perdeu para Lleyton Hewitt nas semifinais. Nicolas Mahut conquistou o título, derrotando Hewitt na final por 5-7, 7-5, 6-3.

Cabeças de chave

 Sam Querrey (Primeira rodada)
 John Isner (Semifinais)
 Igor Sijsling (Quartas de final)
 Lleyton Hewitt (Final)

<li>  Édouard Roger-Vasselin (Primeira rodada)
<li>  Marinko Matosevic (Primeira rodada, desistiu devido a fadiga)
<li>  Kenny de Schepper (Primeira rodada)
<li>  Rajeev Ram (Segunda rodada)

Chave

Finais

Metade inferior

Qualificatório

Cabeças de chave

  Ruben Bemelmans (Segunda rodada, desistiu)
  Mischa Zverev (Segunda rodada)
  Jimmy Wang ''(Segunda rodada)
  Alex Kuznetsov (Qualificado)

<ol start="5">
<li> Jan Hernych (Qualificado)
<li> Farrukh Dustov (Qualificador)
<li> John-Patrick Smith (Qualificador)
<li> Denys Molchanov ''(Segunda rodada)
</ol>

Qualificados

  Ante Pavić
  Adrien Bossel

<li>  Jan Hernych
<li>  Alex Kuznetsov

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S